Zkratka písmen SDSS může znamenat:

 Sociálnodemokratická strana Slovenska – zaniklá politická strana na Slovensku
 Sociálně demokratická strana Slovinska – politická strana ve Slovinsku, nyní nesoucí název Slovinská demokratická strana
 Nezávislá demokratická srbská strana – politická strana působící v Chorvatsku
 Sloan Digital Sky Survey – výzkum věnující se rudému posuvu

Zkratky